Crap (=Fels) bezeichnet mehrere rätoromanische Namen mancher Berge im Kanton Graubünden in der Schweiz:
 Crap da Flem, deutsch Flimserstein, Berg bei Flims
 Crap Grisch, deutsch Grauberg, Berg in den Lepontinischen Alpen bei Vals 
 Crap la Pala, Berg bei Lenzerheide
 Crap Masegn, Berg der Glarner Alpen bei Flims
 Crap Sogn Gion, Berg im Kanton Graubünden, Gemeinde Falera
 Crap Sogn Parcazi, Burg- und Kirchenruine bei Trin

Crap ist der Name von:
 Andreas Crap, Gitarrist und Mitgründer der deutschen Industrial Metal-Band Oomph!

CRAP ist die Abkürzung für:
 Commandos de recherche et d'action en profondeur, heute Groupement des Commandos Parachutistes (GCP), Spezialkompanienen für Kommandooperationen der französischen Fallschirmjäger-Regimenter
 Change Risk Anti-Patterns, eine Metrik zur Beurteilung der Wartbarkeit von Code

Abkürzung